Denna artikel handlar om Piteå IF herrlag. För att se artikel om Piteås damlag se Piteå IF Dam.

Piteå IF Fotboll är fotbollssektionen inom Piteå IF. Sektionen bildades 1920 då föreningen gick samman med IFK Piteå, som tävlade i fotboll sedan tidigare. 

Piteå IF har en av Norrbottens största ungdomsverksamheter inom fotboll.

Seniorverksamhetens hemmaarena är LF Arena. Ungdomsverksamheten använder Nordlunda IP.

Herrarnas bästa säsong var en sista plats i näst högsta serien 1998. En historisk match var herrarnas seger mot Djurgården i Svenska cupen 1996.

Mellan 1979 och 1983 samarbetade Piteå IF på herrsidan med Storfors AIK under namnet SAIK/PIF. Laget spelade som högst i division 3. När samarbetet, efter degradering från division 3, upphörde inför säsongen 1984 tog Piteå IF plats i division 4 och Storfors AIK i division 6.

Piteå IF är en av två föreningar som arrangerar Piteå Summer Games, Sveriges näst största fotbollsturnering för barn och ungdom med över 700 lag i spel och deltagare från hela världen.

Resultat efter säsong

Bakgrundsfärger i tabellen efter nationell nivå: 
1 = FF0000
2 = FF2424
3 = FF4848
4 = FF6D6D
5 = FF9191
6 = FFB6B6
7 = FFDADA
8 = FFFFFF

Spelartruppen

Victor Brännströms död 
Lagkaptenen Victor Brännström avled under en match mot Umedalens IF den 2 september 2012. Händelsen chockade föreningen och fick stor uppmärksamhet i media.

Källor

Externa länkar
 Piteå IF - Officiell webbplats
 Piteå Summer Games - Officiell webbplats
 Piteå http://www.pitea.se/

Fotbollsklubbar i Sverige
Fotboll
Sportklubbar bildade 1920
Sportklubbar i Piteå kommun